Вилијам „Бил” Пакстон (; 17. мај 1955 — 25. фебруар 2017) био је амерички глумац и режисер.

Филмографија 

|-
| 1984. || Терминатор || -{The Terminator}-||вођа панкера || 
|-
| 1986. || Осми путник 2 || -{Aliens}- || Вилијам Хадсон ||
|-
| 1987. || Близу таме || -{Near Dark}- || Северен ||
|-
| 1990. || Морнаричке фоке || -{Navy SEALs}- || Флојд Дејн ||
|-
| 1990. || Предатор 2 || -{Predator 2}-||Џери Ламберт|| 
|-
| 1994. || Истините лажи || -{True Lies}-||Сајмон|| 
|-
| 1995. || Последња вечера || -{The Last Supper}-||Закари Коди|| 
|-
| 1995. || Аполо 13 || -{Apollo 13}-||Фред Хејз|| 
|-
| 1996. || Торнадо || -{Twister}-||Бил Хардинг|| 
|-
| 1996. || Звезда Даница || -{The Evening Star}-||Џери Брекнер|| 
|-
| 1997. || Титаник || -{Titanic}-||Брок Ловет|| 
|-
| 1997. || Путник || -{Traveller}-||Боки|| 
|-
| 1998. || Вијетнамски ратник || -{A Bright Shining Lie}-||Џон Пол Ван||ТВ филм 
|-
| 1998. || Једноставан план || -{A Simple Plan}-||Хенк|| 
|-
| 1998. || Моћни Џо Јанг || -{Mighty Joe Young}-||професор Грегори "Грег" О’Хара|| 
|-
| 2000. || Подморница У-571 || -{U-571}-||Мајкл Долгрен || 
|-
| 2000. || Бели амбис || -{Vertical Limit}-||Елиот Вон|| 
|-
| 2001. || Слабост || -{Frailty}-||старешина Мејкс|| такође редитељ
|-
| 2002. || Деца шпијуни 2: Острво изгубљених снова || -{Spy Kids 2: Island of Lost Dreams}-||Динки Винкс|| 
|-
| 2003. || Отпор || -{Resistance}-||мајор Теодор "Тед" Брајс|| 
|-
| 2003. || Деца шпијуни: Игра је готова || -{Spy Kids 3-D: Game Over}-|| Динки Винкс|| 
|-
| 2004. || Летовање на лешевима || -{Club Dread}-||Кокос Пит|| 
|-
| 2004. || Пакао у рају || -{Haven}-||Карли Ридли|| 
|-
| 2005. || Највећа игра икад одиграна || -{The Greatest Game Ever Played}-|||| редитељ
|-
| 2005. || Шетња по Месецу 3D || -{Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D}-||Едгар Мичел || 
|-
| 2007. || Добар живот || -{The Good Life}-||Роби|| 
|-
| 2011. || Издаја || -{Haywire}-||Џон Кејн|| 
|-
| 2013. || Зов Шангаја || -{Shanghai Calling}-||Доналд|| 
|-
| 2013. || Колонија || -{The Colony}-||Мејсон|| 
|-
| 2013. || Два пиштоља || -{2 Guns}-||Ерл|| 
|-
| 2013. || Црвено крило|| -{Red Wing}-||Џим Верет|| 
|-
| 2014. || На рубу времена || -{Edge of Tomorrow}-||водник Фарел|| 
|-
| 2014. || Рука од милион долара || -{Million Dollar Arm}-||Том Хаус|| 
|-
| 2014. || Ноћне хронике || -{Nightcrawler}-||Џо Лодер|| 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1955.
Умрли 2017.
Амерички глумци
Амерички редитељи
Добитници награде Сатурн